Фуйу () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Фуйу, Альберто (1940—2018) — чилийский футболист, полузащитник, тренер. 
 Ле-Фуйу — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.